

Patronyme 

 Sire Jaymet de Lannefoërt, (1450-1490), avocat en parlement 
Sire Jaymet de Lannefoërt (1480-1550), avocat en parlement son fils
Sire Jean Gabriel de Lannefoërt (1530-1590), avocat en parlement, son fils
 Sire Jean Lanafoir, seigneur de Lanafoir (1570-1640), avocat en parlement
 Sieur Jean Lanafoërt (1636-1715), avocat en parlement, notaire royal à Pouydraguin et Beaumarchés
 Sieur Dominique Lanafoërt (1656-1736), consul de Plaisance du Gers, notaire royal et avocat en parlement
 Sieur Etienne Lanafoërt (1695- 1763), son fils, grand consul de Plaisance du Gers, notaire royal et avocat en parlement
 Sieur Jean Gabriel Lanafoërt (1740-1806), son fils, consul de Plaisance Gers, notaire royal et avocat en parlement
 Louis Lanafoërt (1782-1819) son fils, homme politique français, notaire royal et avocat en parlement ;
 Joseph Louis Lanafoërt (1788-1842), son frère, homme politique français, notaire royal et avocat en parlement ;
Elmire Lanafoërt épouse Doat (1809-1880), sa fille, marchand d'art, collectionneuse et mécène française ;

Toponyme 

 de Lanafoir ou Lanafoir, ancienne seigneurie situé à Pouydraguin, de Jean de Lanafoir - siècle.
 de Lannafoërt ou de Lanafoërt, lieu-dit de la commune de Lasserade en Gascogne, ancien "castel" Lannafoërt.
 Hôtel de Lanafoërt-Chapelain, hôtel particulier Gascon du  et  siècle.